Wegehaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wegehaupt (1904–2000), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans Wegehaupt (1872–1914), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Heinz Wegehaupt (* 1928), deutscher Bibliothekar und Bibliograph
 Herbert Wegehaupt (1905–1959), deutscher Maler
 Matthias Wegehaupt (* 1938), deutscher Maler und Schriftsteller
 Uwe Wegehaupt (* 1958), deutscher Jurist und Richter
 Wilhelm Wegehaupt (1845–1917), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Zbigniew Wegehaupt (1954–2012), polnischer Jazzmusiker